Wünnemann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Wünnemann (* 1951), deutscher Geograph
 Klaus Wünnemann (* 1962), deutscher Veterinär und Direktor des Heidelberger Zoos